Сезон 2015/2016 — 12-й всего и 2-й подряд сезон для «Томи» во втором по значимости дивизионе российского футбола, а также 59-й сезон клуба в чемпионатах СССР и России.

Первый официальный матч команда провела 11 июля 2015 года против «Спартака-2», последний — 27 мая 2016 года против «Кубани».

По итогам сезона «Томь» заняла 3-е место в первенстве ФНЛ, после чего победила в стыковых матчах, а в Кубке России дошла до 1/32 финала. Таким образом, спустя два сезона клуб вернулся Премьер-лигу.

Форма 
 Поставщик формы:  Adidas
 Титульный спонсор:  Родные города

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Футбольная Национальная Лига

Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу

Кубок России

Кубок ФНЛ

Трансферы

Лето 2015

Пришли

Ушли

Зима 2015/2016

Пришли

Ушли 

* Футболист перешёл в клуб на правах аренды  
** Футболист вернулся в клуб из аренды  
*** Футболист переведён в фарм-клуб  
**** Футболист вызван из фарм-клуба

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые не были заявлены за клуб и принимали участие только в матчах Кубка ФНЛ:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

«Сухие» матчи

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Футбольная Национальная Лига

Посещаемость

Общая статистика

Ссылки 
 Статистика ФНЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Статистика Кубка России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

2015/2016
Томь